The Ring (revista) — revista sobre boxe
Nürburgring — autódromo alemão também conhecido como  The Ring
The Ring (South Park) — episódio da série de desenhos animados

Filmes
The Ring (filme de 1927) — dirigido e escrito por Alfred Hitchcock
The Ring (2002) — de terror; dirigido por Gore Verbinski
The Ring Two — remake do anterior, dirigido por Hideo Nakata
Rings — sequela do anterior de 2017, dirigido por F. Javier Gutiérrez

Desambiguações de cinema